La famille Longchamps de Berrier (dont le nom est orthographié également Longchamps de Bérier et Longchamps de Berier) est une famille polonaise d'origine française - à l'époque protestants, leurs ancêtres quittèrent la France à la suite de la Révocation de l'Édit de Nantes et s'installèrent en Pologne au début du  - et d'où sont issus notamment des hommes politiques éminents du  (en Galicie) et plusieurs juristes renommés aux  :

  (né en 1969), ecclésiastique catholique, professeur de droit romain à l'Université Jagellonne de Cracovie, ainsi qu'à l'Université de Varsovie membre du groupe de travail bioéthique de l'Église de Pologne.

  (1911-1939), mort durant la campagne de septembre 1939 au début de la Seconde Guerre mondiale

  (1883-1941), juriste éminent (droit civil), dernier recteur de l'Université Jean-Casimir de Lwów, tué par les nazis lors de l'exécution collective de professeurs de l'université avec ses fils Bronisław, Zygmunt et Kazimierz

  (1912-1969), juriste éminent (droit administratif et droit de l'agriculture), 

  (née en 1949), psychanalyste, professeur à l'Université de Varsovie
  
 (1950-1989), juriste éminente  (droit administratif et droit de l'environnement), militante de Solidarność

Référence 
 Adam Redzik, Longchamps de Bérier – zarys dziejów rodu dans Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura, t. V – Ludzie Lwowa, Cracovie, 2005, pp. 245-270 + 5 phot. + arbre généalogique.

Homonymie de patronyme